Московский театр миниатюр

 Московский театр миниатюр (1938) — театр, действовавший в 1938—1946 годах, возобновивший деятельность в 1959 году.
 Московский театр миниатюр (1988) — театр под руководством М. М. Жванецкого, организован в 1988 году.